Валенти́на Ивано́ва:
 Иванова, Валентина Алексеевна (род. 1963) — российская метательница диска.
 Иванова, Валентина Дмитриевна (1927—2020) — хирург, профессор Самарского государственного медицинского университета.
 Иванова, Валентина Николаевна (род. 1954) — президент МГУТУ, депутат Государственной думы III и IV созывов.